Le tournoi de Pennsylvanie est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute à Haverford du 24 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Justina Bricka.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Osborne duPont et Margaret Varner Bloss.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie

Navigation 

dames 1961
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1961
Sport en juillet 1961